Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Michaël Llodra era il detentore del titolo ma ha perso contro Gaël Monfils.

Andy Murray ha vinto il titolo battendo in finale Rafael Nadal 6-3,4-6,6-0.

Teste di serie

  Rafael Nadal (finale)
  Andy Murray (campione)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)

 Gaël Monfils (semifinale)
 David Ferrer (secondo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti)
 Robin Söderling (ritirato)

Tabellone

Finals

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 2009
ATP World Tour 2009